Євста́фій Мстисла́вич (? — ) — князь тмутороканський (1023—1033). Представник династії Рюриковичів. Син чернігівського і тмутороканського князя Мстислава Володимировича від Анастасії, яка, можливо, була аланкою. Небіж великого князя київського Ярослава Мудрого. Перейняв тмутороканський престол від свого батька. Загинув у поході на Кавказ, або помер від рани, яку отримав у цьому поході.

Сім'я 

 Дід: 
 Батько: 
 Матір: Анастасія, аланка
 Дядьки і тітки (Володимировичі):

Родовід

Примітки

Бібліографія

Джерела

Монографії і статті 
 Бартольд В. В. Арабские известия о руссах // Сочинения. Т. 2. Ч. 1. Москва, 1963. С. 840—856.
 
 
 Войтович Л. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. Київ, 1992. 
 Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 2. Київ, 1992.
 Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о черниговском княжестве в татарское время. Санкт-Петербург, 1892.
 Лопатинский Л. Г. Мстислав Тмутараканский и Редедя по сказаниям черкесов // Известия Бакинского государственного университета. 1—2. 1921. С. 197—203.

Посилання 

Рюриковичі
Князі тмутороканські